Рата — річка, ліва притока Бугу
Рата — село, Львівська область, Львівський район